Курсанов — русская фамилия. Известные носители:
 Курсанов, Андрей Львович (1902—1999) — биохимик, Герой Социалистического Труда.
 Курсанов, Георгий Алексеевич (1914—1977) — советский философ, доктор философских наук, профессор.
 Курсанов, Дмитрий Николаевич (1899—1983) — химик-органик, член-корреспондент АН СССР.
 Курсанов, Лев Иванович (1877—1954) — советский ботаник, альголог и миколог.
 Курсанов, Николай Иванович (1874—1921) — химик-органик, профессор.